Вороно́вський  — українське прізвище.

 Вороновський Василій (1929—2010) — священик УГКЦ (до 1990 р. підпільний), монах-студит, екзорцист.
 Вороновський Василь (1895 — після 1950) — просвітянин Буська, вояк УГА.
 Вороновський Геннадій Кирилович (*1944) — Герой України, голова правління акціонерного товариства «Харківська ТЕЦ-5», доктор технічних наук, професор.
 Вороновський Денис Валентинович (* 1998) — український тхеквондист; майстер спорту України міжнародного класу.
 Вороновський Юліан (1936—2013) — єпарх Самбірсько-Дрогобицький, Студійський устав.

Українські прізвища